Ура́и — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Ураи, Вильмош (1882—1950) — венгерский хирург.
 Ураи, Геза (1921—1991) — венгерский востоковед, тибетолог.
 Ураи, Золтан (род. 1931) — венгерский биолог.
 Ураи, Тивадар (1895—1962) — венгерский киноактёр.
 Ураи, Канако (род. 1981) — японская женщина-рестлер, более известная как Аска.
 Ураи-Кёхальми, Каталин (1926—2012) — венгерская ученый-монголовед.

Топонимы 
 Ураи — муниципалитет в бразильском штате Парана.
 Ураи — деревня в Берёзовском районе Пермского края России.